Maidros je imaginarni lik iz knjige Silmarilion. On je najstariji sin Feanora. Zajedno sa svojom braćom i ocem je položio zakletvu da će goniti Melkora, zbog Silmarila, do kraja svijeta. Nakon dolaska iz Neumirućih zemalja u Srednju zemlju, Melkor ga je zarobio posle Bitke pod zvijezdama i zakačio ga za stijenu u Angbandu. Njegov prijatelj Fingon, sin Fingolfina ga je spasao, ali mu je morao odsjeći desnu ruku da bi ga izvukao iz lanca. Nakon toga, Maidros predaje titulu Vrhovnog kralja Noldora Fingolfinu. Zatim sa svojom braćom stvara svoje kraljevstvo u Istočnom Belerijandu. Iako poražen od Melkora u bici Iznenadnog Plamena, Maidros uspijeva da spase svoje zemlje. Posle stvara savez vilenjačkih i ljudskih kraljevstvava protiv Melkora. Sukobili su se sa njim u Bici Nebrojenih Suza i doživjeli krvav poraz. Maidros je preživio, ali je njegovo kraljevstvo i kraljevstva njegove braće stradalo. Pobjegao je sa braćom u Lindon. Učestvuje sa braćom u dva Rodoubijanja: u uništenju Dorijata i u pokolju Vilenjaka Siriona. Posle Rata bijesnih i Melkorovog pada, od Feanorovih sinova prežive samo on ih Maglor. Oni, vezani svojom Zakletvom, kradu Silmarile. Međutim, Silmarili ih peku groznim bolom. Maidros se baca u vulkan, a Maglor u more.

Силмарилион
Вилењаци Средње земље

pl:Lista Calaquendich#Maedhros